Carlos I de Liechtenstein (en alemán: Karl von Liechtenstein) (30 de julio de 1569 - 12 de febrero de 1627) fue el primer Príncipe de Liechtenstein (1608-1627). Era hijo del Barón Hartmann II de Liechtenstein (1544 - 1585) y de su esposa, la Condesa Ana María de Ortenburg (1547 - 1601). 

El emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico nombró a Carlos como Intendente en Jefe, una importante posición. Carlos mantuvo este cargo hasta 1607. 

En una disputa territorial entre el Emperador y el heredero al trono, el Archiduque Matías, Carlos se alineó con Matías quien le nombró Príncipe hereditario como muestra de gratitud por su ayuda el 20 de diciembre de 1608. 

Como agradecimiento de la ayuda prestada Carlos fue nombrado procónsul y vicerregente de Bohemia en 1622 y se le concedió la Orden del Toisón de Oro. Ganó los ducados silesios de Troppau, el 28 de diciembre de 1613 y de Jägerndorf el 15 de marzo de 1622 y muchas de las "propiedades rebeldes" confiscadas. 

Carlos se hizo católico en 1599. En 1605 estableció la primera sucursal del norte de los Alpes de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en Feldsberg, Baja Austria (ahora Valtice, República Checa).

Matrimonio y descendencia 

En 1590, Carlos I se casó con la Baronesa Ana María Šemberová de Boskovic y Černá Hora, Señora de Aussee (1575 - 1625). 

De esta unión nacieron cuatro hijos:

 Ana María Francisca (1597 - 1640), casada con el príncipe Maximiliano de Dietrichstein-Nikolsburg (1596 - 1655).
 Francisca Bárbara (1604 - 1655), casada con Venceslao de T'Serclaes, conde de Tilly (1599 - 1653).
 Carlos Eusebio (1611 - 1684), casado con su sobrina, la princesa Juana Beatriz de Dietrichstein-Nikolsburg (1625 - 1676).
 Enrique († 1612), muerto en la juventud.

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro.

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Liechtenstein
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro